Legno – materiale che compone il fusto e i rami degli alberi
 Legno – complesso di tessuti delle Tracheofite
 Legno – uno dei cinque elementi della tradizione cinese
 Legname – materiale da costruzione
 Legno strutturale – legno e prodotti a base di legno utilizzati per le costruzioni
 Legno – album di Egle Sommacal del 2007
 Legno – gruppo musicale italiano

Pagine correlate 
Legni (disambigua)

Altri progetti